Mayumbe (schip, 1929)
 Mayumbe (gebied), gebied in de westkust van Afrika, ook wel Mayombe genoemd.